|-
| (144601) 2004 FH46||||17 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144602) 2004 FV47||||18 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144603) 2004 FZ47||||18 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144604) 2004 FW48||||18 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144605) 2004 FX49||||18 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144606) 2004 FF50||||18 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144607) 2004 FW51||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144608) 2004 FN52||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144609) 2004 FT52||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144610) 2004 FV52||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144611) 2004 FZ52||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144612) 2004 FD56||||16 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144613) 2004 FJ58||||17 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144614) 2004 FM61||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144615) 2004 FD62||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144616) 2004 FJ62||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144617) 2004 FD63||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144618) 2004 FB65||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144619) 2004 FR65||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144620) 2004 FU65||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144621) 2004 FU66||||20 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144622) 2004 FZ66||||20 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144623) 2004 FO68||||21 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144624) 2004 FP68||||21 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144625) 2004 FK69||||16 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144626) 2004 FG70||||16 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144627) 2004 FK71||||17 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144628) 2004 FE77||||18 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144629) 2004 FJ77||||18 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144630) 2004 FU77||||18 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144631) 2004 FX77||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144632) 2004 FM79||||19 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 144633 Джорджкерролл (Georgecarroll)||||21 березня 2004||Обсерваторія Стоуні-Рідж||Обсерваторія Стоуні-Рідж
|-
| (144634) 2004 FJ80||||22 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144635) 2004 FG85||||18 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144636) 2004 FP88||||20 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144637) 2004 FS90||||20 березня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (144638) 2004 FB93||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144639) 2004 FH93||||20 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144640) 2004 FO93||||22 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144641) 2004 FN94||||23 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144642) 2004 FO96||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144643) 2004 FV97||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144644) 2004 FT99||||22 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144645) 2004 FZ100||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144646) 2004 FB102||||19 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144647) 2004 FT102||||23 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144648) 2004 FH105||||24 березня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (144649) 2004 FO105||||24 березня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (144650) 2004 FX105||||25 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144651) 2004 FE106||||26 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144652) 2004 FF106||||26 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144653) 2004 FD108||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144654) 2004 FV108||||23 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144655) 2004 FE110||||24 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144656) 2004 FS110||||25 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144657) 2004 FO112||||26 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144658) 2004 FF116||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144659) 2004 FP116||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144660) 2004 FO117||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144661) 2004 FU117||||22 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144662) 2004 FA121||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144663) 2004 FT121||||24 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144664) 2004 FV122||||26 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144665) 2004 FO125||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144666) 2004 FQ125||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144667) 2004 FQ127||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144668) 2004 FK128||||27 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144669) 2004 FN129||||16 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144670) 2004 FB130||||21 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144671) 2004 FE130||||22 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144672) 2004 FS130||||22 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144673) 2004 FA131||||22 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144674) 2004 FN131||||22 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144675) 2004 FZ132||||23 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144676) 2004 FU134||||26 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144677) 2004 FM136||||27 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144678) 2004 FG137||||29 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144679) 2004 FH140||||27 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144680) 2004 FP140||||27 березня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (144681) 2004 FR141||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144682) 2004 FN142||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144683) 2004 FS142||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144684) 2004 FA143||||27 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144685) 2004 FE144||||29 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144686) 2004 FG144||||29 березня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144687) 2004 FE145||||29 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144688) 2004 FG145||||29 березня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Глибинний лінзовий огляд
|-
| (144689) 2004 FD146||||31 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (144690) 2004 FV147||||16 березня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144691) 2004 FR154||||17 березня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 144692 Кетемері (Katemary)||2004 GC||9 квітня 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (144693) 2004 GF||2004 GF||8 квітня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (144694) 2004 GL1||||10 квітня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (144695) 2004 GY2||||8 квітня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (144696) 2004 GZ3||||11 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144697) 2004 GZ5||||12 квітня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (144698) 2004 GX10||||8 квітня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (144699) 2004 GE11||||12 квітня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (144700) 2004 GF13||||12 квітня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

144600